Brilliant Trees () — дебютный студийный альбом британского исполнителя Дэвида Силвиана, выпущенный 25 июня 1984 года лейблом Virgin Records.

Brilliant Trees снискал успех как у музыкальных критиков, так и в коммерческом плане. Альбом достиг 4-го места в UK Albums Chart и получил золотую сертификацию от Британской фонографической индустрии за продажи, превышающие 100 000 копий. Ведущим синглом стала песня «Red Guitar», вошедший в UK Top 20, с промо-видео режиссёра Антона Корбейна.

Предыстория и запись 
Группа Japan выпустила пять студийных альбомов в период с марта 1978 по ноябрь 1981 года. В 1980 году группа подписала контракт с Virgin Records, где Дэвид Силвиан оставался исполнителем звукозаписи в течение следующих двадцати лет. Группа страдала от личных и творческих разногласий, особенно между Силвианом и Миком Карном, причём напряженность возникла из-за отношений Силвиана с Юкой Фудзи, фотографом, художником и дизайнером, а также бывшей девушкой Карна. Фудзи быстро стала влиятельной фигурой в жизни Силвиана. Она была первым человеком, который познакомил Силвиана с джазом, что, в свою очередь, вдохновило его следовать музыкальным путям, которые иначе были бы ему недоступны. Она также призвала Силвиана включить духовную дисциплину в свой распорядок дня. На протяжении всей своей сольной карьеры Фудзи играла большую роль в оформлении обложек своих альбомов. Japan отыграли свои последние концерты в декабре 1982 года, прежде чем распасться.

Brilliant Trees был записан в августе 1983 года в студии Hansa в Берлине и в течение примерно 6 недель в Лондоне в конце 1983 и начале 1984 года. Когда большинство наложений вокала было завершено в церковных студиях в Крауч-Энде, Силвиан и Най затем переехали в Air Studios, чтобы приступить к сведению альбома.

Спродюсированный Силвианом совместно со Стивом Найем, Brilliant Trees стал первым полноформатным релизом Силвиана после распада его группы Japan в декабре 1982 года (хотя бывшие участники Japan Стив Янсен и Ричард Барбьери оба появляются на альбоме). Запись имела большое значение для творчества Силвиана. Новый способ работы в студии и эмоциональный диапазон его композиций и коллег-музыкантов радикально расширили рамки его работы над альбомом.

Музыка и лирика 
В AllMusic назвали альбом «эклектичным произведением, сочетающим фанк, джаз и эмбиент». Среди дополнительных музыкантов на альбоме были Хольгер Шукай, Дэнни Томпсон, Джон Хасселл, Марк Айшем, Ронни Дрейтон, Кенни Уилер, Фил Палмер и Рюичи Сакамото. Сильвиан и Сакамото ранее сотрудничали над двойным синглом «Bamboo Houses» / «Bamboo Music», а после над песней «Forbidden Colors» для фильма Нагисы Осимы 1983 года «Счастливого Рождества, мистер Лоуренс». Оба продолжали сотрудничать на разных этапах своей карьеры.

В интервью 2012 года Силвиан сказал следующее: Я решил собрать группу музыкантов для записи Brilliant Trees. Я не хотел работать с сессионными артистами, потому что не привык к этому. Группы, как правило, очень увлечены своей работой, и в тех немногих случаях, когда я работал с сессионными музыкантами, этой страсти не было. Вы не чувствовали реальной связи между их вкладом и самой работой. И это понятно. Поэтому я хотел поработать с рядом артистов, которых я уважал, и я бы адаптировал аранжировки песен с учётом их участия. Так что у меня были определённые роли для всех, кого я пригласил поработать со мной над этим альбомом, но я хотел одну дикую карту, что-то непредсказуемое, и Хольгер Шукай был для меня таким человеком. Я действительно обожал то, что он сделал со своим первым сольным альбомом Movies. Я всё ещё думаю, что это гениальная работа. Я думаю, что это совершенно ошеломляющая запись. Я просто сказал: «Пойдём, посмотрим, что получится», и мы отлично поладили, и он стал моим очень близким другом, и то, что он внёс в альбом, было отчасти тем, что я искал, что в основном обеспечивалось диктофоном IBM, который он использовал для воспроизведения семплов. Пробоотборники в те дни были совершенно негибкими. Но он нашёл эту машину IBM — две из них — в мусорном контейнере возле офисного здания в Кёльне, и он мог перемещать головку воспроизведения диктофона по ленте со случайной скоростью, и это действительно сделало его удивительно гибким инструментом.

В лирическом плане альбом содержит отсылки к писателям, мыслителям и деятелям искусства, оказавшим влияние на Силвиана в то время, включая Жан-Поля Сартра, Пабло Пикассо и Жана Кокто. Например, песня «The Ink in the Well» отсылает к фильму Кокто «Кровь поэта» и роману Сартра «Возраст зрелости». Многие тексты песен также выражают поисковые исследования духовности Силвиана в различных формах.

Выпуск и продвижение 
Альбом достиг 4-го места в Великобритании, что является самой высокой позицией в чарте у Силвиана на сегодняшний день, и содержит его самый большой сольный хит «Red Guitar», который достиг 17-го места в UK Singles Chart. В 1994 году, через десять лет после его выпуска, альбом был сертифицирован BPI как золотой за продажи, превышающие 100 000 копий.

С 19 по 30 июня 1984 года в галерее Гамильтонс в Лондоне проходила выставка Силвиана «Перспективы», посвящённая полароиду. Главная выставка работ Сильвиана совпала с выходом его книги «Перспективы — Полароиды 82-84», документирующей эти снимки. Были также выставки в Токио и Турине.

В 1991 году альбом был переиздан в США как Brilliant Trees / Words with the Shaman, который включал сингл из трёх частей «Words with the Shaman» в качестве бонус-треков; эти песни также были включены в альбом только для кассет Alchemy: An Index of Possibilities. В 2003 году была выпущена ремастированная ограниченная версия Brilliant Trees в формате digipak. В 2006 году он был переиздан в стандартной jewel-case упаковке. Обложка альбома для обоих релизов была изменена на обрезанную фотографию Силвиана с новыми шрифтами.

В феврале 2019 года, в рамках переработанного винилового переиздания его альбомов 1980-х годов с монохромным виниловым конвертом на развороте, Brilliant Trees был выпущен в конверте с откидной крышкой и с новым набором шрифтов. Для этого не было сделано никакого нового мастеринга; был использован ремастер 2003 года.

Отзывы критиков 

Brilliant Trees был хорошо принят современной британской музыкальной прессой. «Силвиан повзрослел», — писала музыкальный критик Кэрол Линфилд из Sounds. «Он закончил художественную школу, прошёл через серость и вышел в спектре пастельных оттенков, которые завораживают и завораживают. Исчезли шаблонные образы, которые когда-то преследовала группа Japan… на его месте сольный артист, который заслуживает большего уважения, чем часто позволяет его красивое лицо». В восторженном обзоре Стив Сазерленд из Melody Maker, который ранее критиковал работу Силвиана с Japan, пришёл к выводу, что «Brilliant Trees непреднамеренно достигают того уровня, к которому всегда стремился Силвиан. Это шедевр».

Ричард Кук из NME описал альбом как «закрытый и нетерпимый — действительно, удивительное заявление для человека в его положении — но это трансформация мысли в музыку, которая включает в себя тончайшее мастерство, сверхъестественный талант». Бетти Пейдж, рецензент Record Mirror, описала альбом как «всё такое хрупкое, но в то же время мясистое, очевидно, иногда не слишком претенциозное, но очень тщательно созданное и созданное с большой заботой и любовью».

Список композиций

Участники записи 

Музыканты
 Дэвид Силвиан — вокал, гитара, пианино, ленты, синтезатор, перкуссия
 Ричард Барбьери — синтезатор (1, 5)
 Уэйн Брэтвейт — бас-гитара (1, 4)
 Хольгер Шукай — французская гармонь, бэк-вокал, гитара, диктофон.
 Ронни Дрейтон — гитара (1, 4)
 Джон Хасселл — труба (5, 7)
 Марк Айшем — труба (1, 4)
 Стив Янсен — барабаны, синтезатор, перкуссия
 Стив Най — синтезатор (3, 4)
 Фил Палмер — гитара (1, 4)
 Рюичи Сакамото — синтезатор, пианино (4, 5, 7)
 Дэнни Томпсон — контрабас (2)
 Кенни Уилер — флюгельгорн (2, 3)

Производственный персонал
 Дэвид Силвиан — продюсер, ассистент по сведению
 Стив Най — продюсер, звукорежиссёр, сведение (1, 3-5, 7)
 Питер Уильямс — звукорежиссёр, ассистент по сведению
 Найджел Уокер — сведение (2, 6)
 Мэтт Батлер — ассистент по сведению (2, 6)
 Юка Фудзи — фотограф

Позиции в чартах и сертификации

Позиции в чартах

Сертификации

Примечания

Ссылки 
 Альбом на сайте Discogs.com
 Альбом на официальном сайте Дэвида Силвиана

Альбомы по алфавиту
Альбомы 1984 года
Альбомы 1980-х годов
Альбомы Дэвида Силвиана
Альбомы Virgin Records
Альбомы, спродюсированные Дэвидом Силвианом
Альбомы, спродюсированные Стивом Найем
Альбомы арт-рока
Альбомы Великобритании
Альбомы на английском языке
Альбомы, сертифицированные как золотые Британской ассоциацией производителей фонограмм
Дебютные альбомы 1984 года
Дебютные альбомы 1980-х годов